Bonds steht für:

 Plural von englisch , deutsch Anleihe

Bonds ist der Familienname folgender Personen: 
 Barry Bonds (* 1964), US-amerikanischer Baseballspieler
 Billy Bonds (* 1946), englischer Fußballspieler und -trainer
 Gary U. S. Bonds (* 1939; eigentlich Gary Anderson), US-amerikanischer Rock-'n'-Roll- und R-'n'-B-Sänger
 Jeff Bonds (* 1982), US-amerikanischer Basketballspieler
 Margaret Bonds (1913–1976), US-amerikanische Komponistin und Pianistin
 Rosie Bonds (* 1944), US-amerikanische Hürdensprinterin